Qeqertannguit bezeichnet:
 Qeqertannguit (Inselgruppe, Kangaatsiaq), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertannguit (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertannguit (Inselgruppe, Kigutilik), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertannguit (Inselgruppe, Qeqertarsuatsiaq), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertannguit (Inselgruppe, bei Itilleq), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qeqertannguit (Inselgruppe, Nassuttooq), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qeqertannguit (Inselgruppe, bei Sisimiut), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qeqertannguit (Inselgruppe, Anguniartarfik), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertannguit (Inselgruppe, Ikermiut), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertannguit (Inselgruppe, bei Kangersuatsiaq), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertannguit (Inselgruppe, Kiataasaq), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertannguit (Inselgruppe, Salleq), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertannguit (Inselgruppe, bei Tasiusaq), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertannguit (Inselgruppe, bei Nuugaatsiaq), Inselgruppe im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qeqertannguit (Inselgruppe, Qaamarujuup Sullua), Inselgruppe im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qeqertannguit (Inselgruppe, bei Saattut), Inselgruppe im Distrikt Uummannaq, Grönland